W 2022 kategoria została rozdzielona na 2 oddzielne kategorie: album roku muzyka kameralna - duety i album roku muzyka kameralna - większe składy.

Laureaci Fryderyków w kategorii album roku muzyka kameralna:

Lata 1995-2022

Przypisy 

Album, kameralna
Muzyka kameralna
Nagrody w dziedzinie muzyki poważnej